Génos ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Génos (Haute-Garonne) in der Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
 Génos (Hautes-Pyrénées) in der Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Siehe auch:
 Genus (Begriffsklärung)